Диккенс () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Диккенс, Андре (род. 1974) — американский политик.
 Диккенс, Джеймс Сесил (профессионально известен как Литтл Джимми Диккенс; 1920—2015) — американский кантри-певец, гитарист и шоумен.
 Диккенс, Ким (род. 1965) — американская актриса, некоторое время работала моделью и выступала в театре.
 Диккенс, Кэтрин (1815—1879) — супруга Чарльза Диккенса.
 Диккенс, Мэри Анджела (1862—1948) — английская писательница и журналистка, внучка Чарльза Диккенса.
 Диккенс, Чарльз (1812—1870) — английский писатель, стенограф, репортёр.

Топоним 
 Диккенс (округ) — округ расположенный в США, в штате Техас.
 Диккенс (Техас) — город в Техасе, административный центр одноимённого округа.